Пуилебо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Монтескью. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32326.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 26 км к юго-западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 163 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 103 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 68 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 66,0 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 68 активных жителей работали 63 человека (31 мужчина и 32 женщины), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Пуилебон (XIII век). Исторический памятник с 1940 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер